Rouw ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Jacobus Rau (auch: Joannes Jakob Rouw; 1668–1719), deutscher Mediziner
 Peter Rouw (1771–1852), Bildhauer